

Codici 
 KMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moser Bay (Alaska) (Stati Uniti)

Aziende
 Kvaerner Masa-Yards – Azienda di costruzioni navali